est un genre éteint et fossile de félins de la tribu des Machairodontini et de la sous-famille des machairodontinés. L’espèce type, Hemimachairodus zwierzyckii, qui était précédemment attribuée par erreur au genre Homotherium, est la seule représentante connue.

Cladogramme Machairodontini

Liens externes

Notes et références 

Carnivore du Pléistocène
Machairodontinae
Félin préhistorique
Taxon fossile décrit en 1974